Тишина — полное отсутствие каких-либо звуков, то есть внешних раздражителей слуховой системы.

Фильмы и сериалы 
 «Тишина» — фильм СССР, студия «Казахфильм», 1960, режиссёр: Александр Карпов;
 «Тишина» — художественный фильм режиссёра Владимира Басова, драма (СССР, 1964);
 «Тишина» () — фильм США, 1975;
 «Тишина» — фильм Россия, Евразия (Свердловская киностудия), ТО Экран, 1992;
 «Тишина» () — художественный фильм режиссёра Кейт Шортланд, детектив (Австралия, 2006);
 «Тишина» () — художественный фильм режиссёра Барана бо Одара (Германии, 2010);
 «Тишина» () — художественный фильм режиссёра Майка Флэнагана, триллер (США, 2016).
 «Тишина» () — британский телесериал, выходивший на канале BBC One в 2010 году.

Персоналии 
Тишина — женская форма фамилии Тишин. Известные носительницы:
 Тишина, Анастасия Фёдоровна (1914—2002) — токарь-револьверщица Башкирского производственного объединения «Прогресс», Герой Социалистического Труда.
 Тишина, Наталья Борисовна (род. 1946) — советский и российский тренер по художественной гимнастике.
 Тишина, Наталья Демидовна (1913—?) — колхозница, звеньевая свиноводческого совхоза имени Красной Армии Министерства совхозов СССР, Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Тишина — река в России (Волгоградская область), правый приток Иловли (бассейн реки Дон).

Разное 
 Тишина — древняя и таинственная гуманоидная раса, обитает на многих планетах в сериале «Доктор Кто»;
 «Тишина» — советский бесшумный стрелково-гранатомётный комплекс.

См. также 

 Тишина в библиотеке — 8 серия 4 сезона британского научно-фантастического телесериалa «Доктор Кто».
 Тишина после выстрела — драма 1999 года режиссёра Фолькера Шлёндорфа.
 Тишина. Лирические поэмы — поэтический сборник К. Д. Бальмонта 1898 года.
 Тишина становится тобой — фильм режиссёра Стефани Синклейр 2005 года.
 Дальше — тишина… — спектакль театра им. Моссовета.
 
 
 Stille